Тхотхунг:

 Тхотхунг — тхо, 22-я буква тайского алфавита.
 Тхотхунг — тхо, 12-я буква лаосского алфавита.